George Johnston – szkocki przyrodnik i lekarz
 George Johnston – brytyjski oficer
 George Johnston – australijski dziennikarz i pisarz
 George Johnston – kanadyjski polityk
 George Johnston – australijski generał
 George Johnston – szkocki inżynier i przemysłowiec
 George Johnston – kanadyjski hokeista
 George Johnston – szkocki piłkarz
 George Benson Johnston – kanadyjski poeta
 George Doherty Johnston – amerykański generał i polityk